Ingmar Lindberg, eller Ingemar Lindberg, kan avse:

Ingemar Lindberg (jurist)
Ingmar Lindberg (gravör)